Skube ist der Familienname folgender Personen:

 Matic Skube (* 1988), slowenischer Skirennläufer
 Sebastian Skube (* 1987), slowenischer Handballspieler
 Staš Skube (* 1989), slowenischer Handballspieler